Една нощ в Банкок (One Night in Bangkok) може да се отнася за:

 Една нощ в Банкок, сингъл на Мъри Хед от 1984 г.;
 Една нощ в Банкок, албум от 2003 г. на германската метал банда Содом.